Жи́харка — мультфильмы. 
 «Жихарка» — мультфильм студии «Союзмультфильм» (1977).
 «Жихарка» — мультфильм студии «Пилот» (2006).

См. также 
 Жихарь